Села:
 Чмирівка — Київська область, Білоцерківський район
 Чмирівка — Луганська область, Старобільський район
 Чмирівка — Черкаська область, Чигиринський район